Orompello bezeichnet:

Orompello (Minenleger), Minenleger der chilenischen Marine (1919)
Orompello (Landungsschiff), Landungsschiff der chilenischen Marine (1967)